Denumirea de Ezerovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ezerovo, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv;
 Ezerovo, un sat în comuna Beloslav, regiunea Varna.